

 Scott Reeves (1966 - ) est un acteur américain né le  à Delight dans l'Arkansas. Il est surtout connu pour ses rôles dans de nombreux soap operas américains.
 Scott Eastwood, ou Scott Reeves (1986 - ) est un acteur américain né le  à Carmel-by-the-Sea en Californie. Fils de Clint Eastwood, il a été crédité à ses débuts sous le nom de Scott Reeves.

Homonymie